Csehország
 Vystrkov, település a Pelhřimovi járásban
 Vystrkov, Cetenov településrésze a Libereci járásban
 Vystrkov, Kozárovice településrésze a Příbrami járásban
 Vystrkov, Osek településrésze a Berouni járásban